Appie Baantjer, een Nederlandse schrijver van detectiveromans
Oeuvre van Baantjer, alle boeken geschreven door Baantjer
De Cock (boekenserie), een boekenserie van Baantjer
Moord in extase, een Nederlandse speelfilm uit 1984 naar het gelijknamige boek van Baantjer
Baantjer (televisieserie), een Nederlandse televisieserie, uitgezonden van 1995-2006, gebaseerd op boeken van Baantjer 
 Lijst van afleveringen van Baantjer, een overzicht van alle afleveringen van Baantjer
Baantjer: De Cock en de wraak zonder einde, een Nederlandse televisiefilm uit 1999 (vanwege het tienjarig jubileum van RTL)
Baantjer het Begin, een Nederlandse speelfilm uit 2019 gebaseerd op boeken van Appie Baantjer